Dombasle kan syfta på:

Personer 

 Arielle Dombasle (född 1953), fransk skådespelerska och sångerska
 Mathieu de Dombasle (1777–1843), fransk agronom

Platser 

 Dombasle-devant-Darney, fransk kommun i departementet Vosges
 Dombasle-en-Argonne, fransk kommun i departementet Meuse
 Dombasle-en-Xaintois, fransk kommun i departementet Vosges
 Dombasle-sur-Meurthe, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle